Das Acura Classic 2003 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2003 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 26. Juli bis 3. August 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
2003